Le mot marotte peut désigner les choses suivantes :

 une marotte est un sceptre de fantaisie, à l'origine attribut du fou à la cour des rois et des grands seigneurs, devenu par la suite un accessoire de costume de Carnaval, 
 un type de poupée ou de marionnette,
 une tête de mannequin dans l'univers de la mode et de la coiffure, 
 dans le monde maritime, le tableau avant d'un dériveur dont l'étrave est tronquée (comme sur l'Optimist),
 au sens figuré c'est une activité ou une idée, une théorie qui occupe beaucoup quelqu'un qui l'apprécie.

La Marotte est le nom d'une association carnavalesque :

  est le nom de la plus ancienne association de Carnaval de Sittard aux Pays-Bas. Elle a été fondée en 1881. Son nom officiel complet est « Carnavals Sociëteit De Marotte te Sittard ».

Marotte est par ailleurs un patronyme. Il est porté notamment par :
 Carl Marotte (né en 1959), acteur canadien,
 Lucie Marotte (né en 1962), interprète canadienne de country francophone, 
Xavier Marotte (né en 1964), écrivain (auteur récurrent de la revue Kanyar),

Marotte est aussi un diminutif du prénom Marie, d'où :
Marotte, prénom de la servante dans les Précieuses ridicules de Molière, 
Marotte, une pièce parodique de Pierre Gallet (1743)
Marotte et Charlie, une série télévisée française d'AB productions diffusée en 1990. 

Homonymie de patronyme